Кегостров:
 Кегостров (микрорайон) — микрорайон в черте города Архангельска
 Кегостров (остров) — остров в дельте Северной Двины